Gosselding ist der Name folgender Orte:

 Gosselding (Buchbach), Ortsteil von Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gosselding (Pilsting), Ortsteil von Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern